Ornithocheiromorpha es un grupo de pterosaurios dentro del suborden Pterodactyloidea.

Ornithocheiromorpha fue definido en 2014 por Andres y colaboradores. De acuerdo con su definición Ornithocheiromorpha es el clado más inclusivo que abarca a Ornithocheirus pero no a Pteranodon.

Clasificación
A continuación se muestra un cladograma con los resultados de un análisis filogenético presentado por Andres y Myers, 2014.

Referencias

Pterodactyloidea